Aonyx ('sense urpes', del prefix a-, 'sense, i ònix, 'urpa') és un gènere de llúdries que conté tres espècies vivents: la llúdria del Cap, la llúdria d'ungles curtes oriental i la llúdria del Congo.

Podria ser parafilètic amb el gènere Lutrogale.

Taxonomia 
Cladograma segons Koepfli et al. 2008 i Bininda-Emonds et al. 1999
 Aonyx aonychoides †
 Llúdria del Cap, Aonyx capensis
 Llúdria del Congo, Aonyx congicus
 Llúdria d'ungles curtes oriental, Aonyx cinerea

Referències 

Llúdries